Salmon Creek (engl. für „Lachsbach“) steht für:

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Salmon Creek (Cayuga Lake), Zufluss des Cayuga Lake im Bundesstaat New York
 Salmon Creek (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River im Bundesstaat Washington
 Salmon Creek (Housatonic River), Nebenfluss des Housatonic River in Connecticut
 Salmon Creek (Okanogan River), Nebenfluss des Okanogan River im Bundesstaat Washington
 Salmon Creek (Pazifischer Ozean), Zufluss des Pazifischen Ozeans in Kalifornien
 Salmon Creek (Tionesta Creek), Nebenfluss des Tionesta Creek in Pennsylvania

Orte:
 Salmon Creek (Kalifornien) in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Salmon Creek (Washington) im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Salmon Creek (New Brunswick) in New Brunswick, Kanada

Siehe auch:
 Salmon Creek Railroad